Németország
Kirchdorf, település Alsó-Szászországban
Kirchdorf, település Bajorország Kelheim járásában
Kirchdorf, település Bajorország Mühldorf am Inn járásában
Kirchdorf (Gemeinde St. Valentin)